Харамиљо има више значења:

 Харамиљо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Харамиљо, Блоке 1707 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику